Алексей Астафьев:
 Астафьев, Алексей Владимирович (род. 1984) — российский дзюдоист, чемпион России 2015 года.
 Астафьев, Алексей Николаевич (1806 — после 1873) — генерал-лейтенант русской императорской армии, Георгиевский кавалер.